Die Abkürzung BCK steht für:
 Berliner Cricket Komitee (ein Berliner Cricketverband) 
 Bolwarra, Queensland, Australien (IATA-Code)
 Buffalo Creek Railroad

BCK